Novi Život, zagrebački dramski studio za kazališni rad slijepih i slabovidnih osoba
 Novi život (Dante), Danteovo djelo
 Novi život (1973) (A Brand New Life), film iz 1973.
 Novi život (časopis), nekadašnji hrvatski iseljenički list, "katolički časopis za kulturni i duhovni život"